William Kerr (1661–1722) – szkocki arystokrata i polityk 2. markiz Lothian
 William Kerr (1690–1767) – szkocki arystokrata i polityk 3. markiz Lothian
 William Kerr (zm. 1741) – szkocki polityk, parlamentarzysta z Berwick-upon-Tweed
 William Kerr (1713–1775) – szkocki arystokrata i polityk 4. markiz Lothian
 William Kerr (1737–1815) – brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy 5. markiz Lothian 
 William Kerr (1763-1824) – brytyjski arystokrata i polityk 6. markiz Lothian
 William Kerr (1809-1853) – amerykański polityk, burmistrz Pittsburgha
 William Kerr – amerykański filmowiec, montażysta